Kaysen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kaysen (1920–2010), US-amerikanischer Wissenschaftler und Regierungsberater
 Susanna Kaysen (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin, Tochter von Carl Kaysen

Siehe auch:
 Kaisen